El Coll de la Cella és una collada situada a 1.185,3 m alt del límit dels termes comunals de la Menera i de Prats de Molló i la Presta, tots dos de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

És a la zona occidental del terme de la Menera, i al sud-occidental del de Prats de Molló i la Presta. És justament en un revolt molt tancat, pràcticament un giratori, de la carretera D115, a mitjana distància entre la vila de Prats de Molló i el Coll d'Ares. Hi ha, a l'interior del revolt de la carretera, una taula d'orientació i punt de vista panoràmica. És a prop i al nord-est del Coll de la Guilla.

Bibliografia

Referències 

Colls de la Menera
Colls de Prats de Molló i la Presta